Urojaini (Kuban), localitat del territori de Krasnodar (Rússia)
 Urojaini (Novopokróvskaia), localitat del territori de Krasnodar (Rússia)
 Urojaini (Tikhoretsk), localitat del territori de Krasnodar (Rússia)
 Urojaini (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol (Rússia)
 Urojaini (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia (Rússia)